Montbel (Lozère) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montbel (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje